Орина Соболенко повинна була захищати титул, але відібралася на Чемпіонат WTA.. 

Алісон Ріск виграла титул, здолавши в фіналі щасливу лузерку Жаклін Крістіан з рахунком 2–6, 6–2, 7–5.

Сіяні тенісистки
Чотири перші сіяні починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щаслива лузерка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання на джерела

Зовнішні посилання 
 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 
 Список тенісисток 

Upper Austria Ladies Linz - Singles
2021 Singles
2021 в австрійському спорті